Grintovec je lahko:

Gora 

 Grintovec (2558 m), najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp

Naselje 

 Grintovec, Občina Ivančna Gorica
 Grintovec, Mestna občina Koper
 Grintovec pri Osilnici, Občina Osilnica

Naselja v Sloveniji